Борис Огнев:
 Огнев, Борис Алексеевич (1907—1959) — советский историк и теоретик архитектуры.
 Огнев, Борис Владимирович (1901—1978) — член-корреспондент АМН СССР.